Ово је списак Дизнијевих играних или фотореалистичних филмова, који су римејкови Дизнијевих анимираних филмова. Овај списак не укључује играно анимиране филмове, као ни оне које је продуцирао неки други студио. Такође, на овом списку се не могу наћи играни римејкови дизнијевих серија.

Објављени

Предстојећи

Тржиште 

Листа индикатора
  (A) означава кориговане укупне износе на основу тренутних цена улазница (израчунато од стране канцеларије Мојо).

Пријем критичара и публике

Референце 

-